

Astronomia
 24484 Chester – asteroide della fascia principale

Geografia
Canada
 Chester – località della Nuova Scozia
Regno Unito
 Chester – capoluogo del Cheshire
 Chester – distretto del Cheshire
 Chester-le-Street – città del Durham
 Chester-le-Street – distretto del Durham
Stati Uniti d'America
 Chester – città della contea di Crawford, Arkansas
 Chester – census-designated place della contea di Plumas, California
 Chester – capoluogo della contea di Chester, Carolina del Sud
 Chester – census-designated place della Contea di Lake, Dakota del Sud
 Chester – città della contea di Middlesex, Connecticut
 Chester – città della contea di Dodge, Georgia
 Chester – capoluogo della contea di Randolph, Illinois
 Chester – città della contea di Howard, Iowa
 Chester – città della contea di Penobscot, Maine
 Chester – census-designated place della contea di Queen Anne, Maryland
 Chester – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Chester – township della contea di Eaton, Michigan
 Chester – township della Contea di Otsego, Michigan
 Chester – township della contea di Ottawa, Michigan 
 Chester – capoluogo della contea di Liberty, Montana
 Chester – città della contea di Thayer, Nebraska
 Chester – comune della contea di Rockingham, New Hampshire
 Chester – borough della contea di Morris, New Jersey
 Chester – township della contea di Morris, New Jersey
 Chester – città della contea di Orange, New York
 Chester – città della contea di Warren, New York 
 Chester – città della contea di Delaware, Pennsylvania
 Chester – township della contea di Delaware, Pennsylvania
 Chester – città della contea di Tyler, Texas
 Chester – città della contea di Windsor, Vermont
 Chester – census-designated place della contea di Chesterfield, Virginia
 Chester – città della contea di Hancock, Virginia Occidentale
 Chester – città della contea di Dodge, Wisconsin

Musica
 Chester – album di Josh Rouse del 1999
 Chester – inno patriottico composto da William Billings divenuto celebre durante la guerra d'indipendenza americana

Onomastica
 Chester – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Chris Chester – giocatore di football americano statunitense
 Craig Chester – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 James Chester – calciatore gallese
 Vanessa Lee Chester – attrice statunitense

Altro
 Classe Chester – classe di incrociatori della United States Navy
 Conte di Chester – altro titolo del Principe di Galles